T-klass kan avse:

 T-klass (ubåtsklass) – flera typer av ubåtar
 T-klass (motortorpedbåt) – en fartygsklass bestående av torpedbåtar i finska marinen